Вальдепьелагос ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Мадрид в составе автономного сообщества Мадрид. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Куэнка-дель-Медио-Харама. Занимает площадь 17,59 км². Население — 503 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 51 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Ecoaldea de Valdepiélagos

Муниципалитеты Мадрида